През 2007 г. се провежда поредното издание на турнира Гран При. Победител става Марко Фу, който надиграва във финала Рони О'Съливан с 9 – 6 фрейма.

Състезанието се провежда между 13 и 21 октомври в Aberdeen Exhibition and Conference Centre в Абърдийн. Квалификациите за турнира се провеждат между 17 септември и 23 септември 2007 г. в Pontin's Prestatyn.

Групова фаза на турнира

Легенда

Група A 

13 октомври

14 октомври

16 октомври

Група B 

13 октомври

14 октомври

15 октомври

Група C 

13 октомври

14 октомври

16 октомври

Група D 

13 октомври

14 октомври

15 октомври

Група E 

15 октомври

16 октомври

17 октомври

Група F 

15 października

16 października

17 октомври

Група G 

15 октомври

16 октомври

17 октомври

Група H 

15 октомври

16 октомври

17 октомври

Фаза на директна елиминация

Сенчъри брейкове 

Гран При (снукър)
Снукър в Шотландия
Спорт в Абърдийн